И́горь Каны́гин:
 Каныгин, Игорь Алексеевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Каныгин, Игорь Владимирович (род. 1956) — советский борец классического (греко-римского) стиля.